Малошестернянский сельский совет () — входит в состав
Высокопольского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Малая Шестерня
.

История 
 1894 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Малая Шестерня 
 с. Новогригоровское 
 с. Фёдоровка

Примечания